Мясищев — фамилия:

 
 Мясищев, Евгений Гавриилович (род. 1945) — артист балета, заслуженный артист РСФСР (1981).
 Мясищев, Игорь Дмитриевич (род. 1997) — российский хоккеист.

Примечания